

Astronomia 
 Messier 30 – obiekt astronomiczny, gromada kulista

Militaria 
 122 mm haubica wz. 1938 (M-30) – haubica radziecka
 AN-M30 – amerykańska bomba lotnicza
 Miles M.30 X Minor – eksperymentalny samolot z okresu II wojny światowej

Technika 
 BMW M30 – silnik tłokowy
 M30 – gwint metryczny o średnicy zewnętrznej 30 mm

Transport 
 M30 – autostrada na Węgrzech
 M30 – arteria drogowa na Ukrainie